Búvópatak falu Romániában Fehér megyében
 Búvópatak víznyelőbe folyó patak
 Búvópatak irodalmi folyóirat